Нідерланди на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли двісті сімдесят вісім спортсменів у двадцяти семи видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Національний олімпійський комітет Нідерландів 

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020